Росер Бру Льоп (, 15 февраля 1923, Барселона, Испания — 26 мая 2021, Сантьяго, Чили) — чилийская художница и гравёр испанского происхождения, связанная с движением неофигуративного искусства.

Биография 

Росер Бру родилась в Барселоне (Испания) в 1923 году. В следующем году её семья отправилась в изгнание в Париж (Франция), во времена диктатуры Мигеля Примо де Риверы. Четыре года спустя они вернулись в свой родной город, где Бру училась в школе Монтессори, а затем, в 1931 году поступила в Институт-школу женералитета Каталонии (). После окончания Гражданской войны в Испании, в 1939 году, она вновь переехала во Францию, откуда уже отправилась в Чили на пароходе «Виннипег». Она прибыла в чилийский порт Вальпараисо 3 сентября того же года.

С 1939 по 1942 год Росер Бру изучала живопись в Школе изящных искусств Чилийского университета, где её преподавателями были художники Пабло Бурчард и Исраэль Роа. В 1947 году она присоединилась к Группе пластиковых студентов (), наряду с другими художниками, такими как Хосе Бальмес, Грасия Барриос и Гильермо Нуньес. В 1957 году она начала изучать гравюру в «Taller 99», которым руководил Немесио Антунес.

Работы Росер Бру выставлялись в ряде стран Латинской Америки, а также в Испании, в то же время некоторые её картины хранятся в собраниях Нью-Йоркского музея современного искусства, Бруклинского музея, Музея современного искусства в Сантьяго, Музей современного искусства в Чилоэ, Национального музея изящных искусств в Сантьяго, Музея солидарности Сальвадора Альенде, Чилийского национального исторического музея, Метрополитен-музея, Музея современного искусства в Рио-де-Жанейро, Государственных музеев Берлина и других музеев.

Награды 
В 1995 году Бру была награждена королём Испании Хуаном Карлосом I и провозглашена командором ордена Изабеллы Католической.

В 2000 году она была удостоена премии Альтасор в области национального искусства в категории живопись за «Учения Гойи» (). В 2013 году она победила в той же категории за «Жить в работе» (). В 2004 году она получила номинацию в категории гравюры и рисунка за «Un conjunto de sus 34 grabados en su cumpleaños número ochenta». В 2005 году Бру повторила это достижение с «Работой на выставке Пабло Неруда, детство поэта» ().

В 2005 году Бру была награждена орденом Пабло Неруды за художественные и культурные заслуги.

В 2015 году правительство Чили присудило ей Национальную премию по пластическим искусствам.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Чилийского университета
Гравёры Чили
Гравёры XX века
Гравёры XXI века
Художницы Чили
Художницы XX века
Художницы XXI века
Командоры ордена Изабеллы Католической
Долгожители Чили